— японская фамилия.

 Таниока, Куми (род. 1974) — пианистка, композитор, писавшая музыку для компьютерных игр компании Square Enix.
 Таниока, Ясудзи (1942—1999) — мангака, работавший в области абсурдистской и юмористической манги с конца 1960-х годов.